Реду́ктор (от  — уменьшать) — преобразующее устройство.

Многозначный термин:
 Механический редуктор — механизм, преобразующий и передающий крутящий момент
 Волновой редуктор
 Коническо-цилиндрический редуктор
 Муфта Дженни
 Мотор-редуктор
 Планетарный редуктор
 Турборедуктор
 Червячный редуктор
 Редуктор давления воды — прибор, который стабилизирует и уменьшает давление в водопроводной сети
 Газовый редуктор — устройство для понижения давления газа
 Редуктор давления газа
 Ацетиленовый редуктор
 Кислородный редуктор
 Пропановый редуктор